Příjmení Pláteník nosí více osobností:

 Jan Pláteník (1819–1894) – český finančník, zakladatel záložny ve Vlašimi
 Josef Pláteník – postava ztvárněná Jaroslavem Moučkou v seriálu Okres na severu  

Česká příjmení